Australian Open 1977 steht für folgende Tennisturniere:

 Australian Open 1977 (Januar)
 Australian Open 1977 (Dezember)